Rafik Boujedra, né le  à Tournon-sur-Rhône (Ardèche), est un footballeur franco-tunisien qui joue pour l'Olympique de Valence au poste de milieu offensif.

Biographie 

Le , il reçoit une sélection avec l'équipe de Tunisie olympique, lors d'un match contre le Maroc.

Il s'engage avec le club de Quevilly Rouen le .

Le , il s'engage pour Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01.

En 2020, il signe pour Le Puy Foot.

Après deux années passées au Puy, il retourne à Valence en s'engageant jusqu'en 2025 avec l'Olympique.

Statistiques

Références

Liens externes 

Footballeur français
Footballeur tunisien
Joueur de l'AS Valence
Joueur du Gazélec Ajaccio
Joueur du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01
Joueur de l'US Quevilly-Rouen Métropole
Joueur du Puy Foot 43
Naissance en juillet 1993
Naissance à Tournon-sur-Rhône